Amerikai Egyesült Államok
 Wedderburn (Oregon)
 Ausztrália
 Wedderburn (Victoria)
 Wedderburn (Új-Dél-Wales)
 Új-Zéland
 Wedderburn (Új-Zéland)